Ла́мпрехт () — мужское имя германского происхождения, используемое также в качестве фамилии. Варианты имени:  (Lambert), Ламперт (Lampert), Ламбрехт (Lambrecht), Lambertus (латинизировано).

Известные носители

Имя 
 Лампрехт Немецкий — средневековый поэт из средней Франконии.
 Лампрехт Регенсбургский — францисканский монах и писатель XIII в.

Фамилия 
 Лампрехт, Герхард (1897—1974) — немецкий режиссёр, сценарист, драматург и историк кино.
 Лампрехт, Гюнтер (1930—2022) — немецкий киноактёр.
 Лампрехт, Карл (1856—1915) — немецкий историк.
 Лампрехт, Павел Александрович (1911—1941) — советский оператор-документалист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.

Имена германского происхождения
Мужские имена